Higashi ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Higashi (* 1972), japanischer Skispringer
 Junji Higashi (* 1946), japanischer Politiker
 Jun’ya Higashi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kazuhiro Higashi (* 1968), japanischer Skispringer 
 Keigo Higashi (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Kōichi Higashi (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Mineo Higashi (* 1938), japanischer Schriftsteller
 Shunki Higashi (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Sonomamma Higashi (auch Hideo Higashi; * 1957), japanischer Komiker und Politiker, siehe Hideo Higashikokubaru 
 Yasuhiro Higashi († 2012), japanischer Baseballspieler
 Yōichi Higashi (* 1934), japanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Yōko Higashi (* 1974), japanische Illustratorin, Amateur-Singerin, Songwriterin und Dichterin

Higashi (, „Ost“) ist außerdem der Name mehrerer japanischer Gebietskörperschaften und Verwaltungseinheiten:
 Gemeinden
 Higashi-son, ein Dorf (-son) im Kreis (-gun) Kunigami der Präfektur (-ken) Okinawa, siehe Higashi (Okinawa)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf (-mura) im Kreis Nishi-Shirakawa der Präfektur Fukushima, siehe Higashi (Fukushima)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Kita-Saitama der Präfektur Saitama, siehe Higashi (Saitama)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Kami-Habu der Präfektur Chiba, siehe Higashi (Chiba)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Minami-Uonuma der Präfektur Niigata, siehe Higashi (Niigata)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Kita-Saku der Präfektur Nagano, siehe Higashi (Nagano)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Gujō der Präfektur Gifu, siehe Higashi (Gifu)
 Higashi-son, ein ehemaliges Dorf im Kreis Iwami der Präfektur Tottori, siehe Higashi (Tottori)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Hikawa der Präfektur Shimane, siehe Higashi (Shimane)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Numakuma der Präfektur Hiroshima, siehe Higashi (Numakuma)
 Higashi-mura, ein ehemaliges Dorf im Kreis Sera der Präfektur Hiroshima, siehe Higashi (Sera)
 Bezirke (-ku) von designierten Großstädten (seirei shitei toshi)
 Higashi-ku (Sapporo), ein Bezirk der Stadt (-shi) Sapporo in der [Präfektur (-dō)] Hokkaidō
 Higashi-ku (Niigata), ein Bezirk der Stadt Niigata in der Präfektur Niigata
 Higashi-ku (Hamamatsu), ein Bezirk der Stadt Hamamatsu in der Präfektur Shizuoka
 Higashi-ku (Nagoya), ein Bezirk der Stadt Nagoya in der Präfektur Aichi
 Higashi-ku (Osaka), ein ehemaliger Bezirk der Stadt Osaka in der Präfektur (-fu) Osaka, davor ein Bezirk/Stadtkreis der Präfektur Osaka
 Higashi-ku (Sakai), ein Bezirk der Stadt Sakai in der Präfektur Osaka
 Higashi-ku (Okayama), ein Bezirk der Stadt Okayama in der Präfektur Okayama
 Higashi-ku (Hiroshima), ein Bezirk der Stadt Hiroshima in der Präfektur Hiroshima
 Higashi-ku (Fukuoka), ein Bezirk der Stadt Fukuoka in der Präfektur Fukuoka
 Higashi-ku (Kumamoto), ein Bezirk der Stadt Kumamoto in der Präfektur Kumamoto
 als Higashi, Higashichō oder Higashimachi Ortsteile zahlreicher Gemeinden
 vor- oder nachgestellter Namensbestandteil (im Lateinischen wahlweise zusammengeschrieben, mit Bindestrich oder ganz abgetrennt) zahlreicher Landkreise, Gemeinden, Ortsteile und anderer geographischer Bezeichnungen in Japan, z. B. in Higashi Nihon, Ostjapan

Siehe auch: Azuma, eine andere japanische Lesung von